Keiser kan syfta på:
 Herman Keiser
 Max Keiser
 Reinhard Keiser

Se även 
 Keyser
 Keizer (Keijzer, Keijser, Keyzer, Kijzer, Kyzer)
 Kaiser, Kayser
 Ernst Jakob Keijser
 Kejsarens nya kläder

Efternamn